Les clémentines, appelées en latin , sont un recueil de décrétales du pape Clément V, ordonné en 1317, mais publié en 1322 par son successeur Jean XXII.

Notes et références 

Droit canonique